Wakayama se poate referi la:

 Prefectura Wakayama, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Wakayama, o localitate în Japonia, prefectura Wakayama.